Cisna (plaats), plaats in Polen
 Cisna (gemeente), gemeente in Polen